Кубок чемпионов 1977 — двадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 23 команды. Финал прошел в Белграде 7 апреля, впервые победу одержала команда из Израиля Маккаби (Тель-Авив), став седьмой командой выигравшей этот титул, обыграв в финале действующего чемпиона итальянский Варезе. Формат турнира поменялся — розыгрыш сразу начинался с группового этапа, квалификационного раунда не было.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
1976 год в баскетболе
1977 год в баскетболе